Sechs Schiffe der Royal Navy trugen den Namen HMS Sandwich; ein siebter Bau wurde begonnen, aber nicht fertiggestellt.

Namensgeber war die Hafenstadt Sandwich, oder ein jeweiliger Titelhalter des Titels Earl of Sandwich, insbesondere der 1672 bei Solebay gefallene Admiral Edward Montagu, 1. Earl of Sandwich, weniger der unbeliebte First Lord der Admiralität John Montagu, 4. Earl of Sandwich (1718–1792).

 HMS Sandwich (1679), ein Linienschiff mit 90 Kanonen. Diente als Hulk ab 1752, Abwrackung 1770
 HMS Sandwich (1759), ein Linienschiff mit 98 Kanonen. 1780 erfolgte der Umbau in eine Schwimmende Batterie. Abbruch 1810
 HMS Sandwich (1780), wurde als ziviles Schiff Majority erworben, mit 24 Kanonen ausgestattet und in HMS Sandwich umbenannt. 1781 wurde es von den Franzosen gekapert.
 HMS Sandwich (1804), 1804 erworbener Kutter, mit 10 Kanonen ausgestattet und 1805 verkauft
 HMS Sandwich (1807), 1805 erworben als mit 12 Kanonen ausgestatteter Schoner HMS Pitt, 1807 in HMS Sandwich umbenannt und 1809 abgewrackt
 HMS Sandwich (1809), mit 74 Kanonen konzipiertes Linienschiff. Kiellegung 1809, Abbruch des Baus 1811
 HMS Sandwich (1928), eine Sloop mit zwei 102-mm-Kanonen, Verkauf zum Abbruch 1946

Schiffsname der Royal Navy